Машкареньяш (Мирандела) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Педру ди Машкареньяш (1470—1555) — португальский мореплаватель и политический деятель.

См. также 
 Гайван, Мануэл де Гусман де Машкареньяш
 Монтейру, Антониу Машкареньяш